Vampira bezeichnet:
 Vampira (1971), deutscher TV-Horrorfilm von George Moorse
 Vampira (1974), britische Horrorkomödie von Cleve Donner
 ein Pseudonym von Maila Nurmi, einer US-amerikanischen Schauspielerin und Fernsehseriendarstellerin (1921–2008)
 Vampira (Romanserie), eine der Horrorliteratur zuzurechnenden Romanserie